

Patronyme 
 (ordre alphabétique)
 Barbara Oldfield (1950-), joueuse de squash australienne ;
 Barney Oldfield (1878-1946 ), coureur automobile américain ;
 Bert Oldfield (1894-1976 ), joueur de cricket australien ;
 Brian Oldfield (1945-2017), athlète américain spécialiste du lancer du poids ;
 Bruce Oldfield (1950-), styliste et créateur de mode britannique ; 
 Clarence Oldfield (1899-1981), athlète sud-africain spécialiste du sprint ;
 Finnegan Oldfield (1991-), acteur franco-britannique ;
 Mike Oldfield (1953-), musicien et compositeur britannique ;
 Mickael Oldfield, joueur de rugby à XIII australien ;
 Paul Oldfield (1966-), pétomane et humoriste britannique connu sous le nom de Mr. Methane ;
 Pearl Peden Oldfield (1876-1962), femme politique américaine ;
 Richard Oldfield (1919-2002), acteur britannique ;
 Sally Oldfield (1947-), chanteuse britannique ;
 , secrétaire générale britannique de Botanic Gardens Conservation International (BGCI) ;
 Terry Oldfield (1949-), compositeur britannique ;
 Thomas Oldfield, compositeur anglais du .

Astronomie 
 (5656) Oldfield, astéroïde de la ceinture principale.